

Mitologia
 Franco – eponimo fondatore del popolo dei Franchi

Numismatica
Franco, nome di alcune monete tra cui:
 Franco a cavallo una moneta del XIV secolo
 Nome di diverse valute utilizzate attualmente o in passato in paesi francofoni:
 Franco belga
 Franco del Burundi
 Franco CFA (BCEAO e BEAC, della Comunità Finanziaria Africana)
 Franco CFP (Colonies françaises du Pacifique)
 Franco delle Comore
 Franco congolese
 Franco francese
 Franco gibutiano
 Franco guineano
 Franco lussemburghese
 Franco monegasco
 Franco ruandese
 Franco svizzero

Persone 
Franco – nome d'arte del musicista congolese François Luambo Makiadi

Francisco Franco – generale, politico e dittatore spagnolo
João Franco – politico e dittatore portoghese
Michela Franco Celani – scrittrice e traduttrice italiana
Pippo Franco – attore, cantante e cabarettista italiano

Altro 
Franco – nome proprio maschile italiano
Franco – appartenente o relativo al popolo dei Franchi
Franco – in ingegneria, distanza minima o massima fra due oggetti, uno dei quali mobile e l'altro fisso
 Franco – in geologia, suolo composto essenzialmente da sabbia, limo e argilla in proporzioni più o meno pari
 Franco – nella tecnica degli innesti, tipo di portinnesto costituito da una pianta selvatica appartenente alla medesima specie del nesto
 'Ndrina Franco –  famiglia malavitosa italiana

Altri progetti